Il existe cinq batailles de Louvain :
 la Bataille de Louvain qui date de 883
 la Bataille de Louvain qui date de 891.
 la Bataille de Louvain qui date de 1831
 la Bataille de Louvain qui date de 1914
 la Bataille de Louvain qui date de 1940